Borzești több romániai helység (román nyelvű) neve:

 Berkes (1922-ig ) falu Erdélyben, Kolozs megyében.
 Borzești (Bákó megye) község Moldvában, Bákó megyében, III. István moldvai fejedelem (Ștefan cel Mare) szülőhelye, ma Ónfalva (Onești) város része.